Бо́бби Дже́ксон:
 Бобби Джексон (род. 1940) — тренер по американскому футболу, работавший со студенческими и профессиональными командами.
 Бобби Джексон (род. 1973) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1997—2009 годах.
 Бобби Джексон (род. 1956) — американский футболист, игравший на позиции корнербека в команде «Нью-Йорк Джетс».